Münsterer ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Otto Münsterer (1900–1974), deutscher Mediziner, Schriftsteller und Volkskundler
 Joseph Münsterer (1886–1951), bayerischer Jurist, Beamter und Politiker
 Sebaldus Münsterer (1495–1539), deutscher Rechtswissenschaftler.